Termenul „Cremona” se poate referi la:

Cremona, oraș în provincia Lombardia, Italia.
Cremona, crater selenar.
Cremona, Alberta, sat în Canada.
Cremonă (sau espanioletă), un dispozitiv metalic folosit pentru închiderea unei ferestre sau a unei uși.